Sichart steht für:

 Sichart (Gemeinde Wenigzell), Ort in der Gemeinde Wenigzell, Steiermark, Österreich

Sichart ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard von Cranach-Sichart (1886–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Hugo von Sichart (1840–1910), preußischer Generalmajor
 Lorenz Sichart (1694–1771), deutscher Komponist und Organist
 Louis Sichart von Sichartshoff (1797–1882), deutscher Generalleutnant und Autor
 Sophie Sichart von Sichartshoff (1832–1902), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Sichard